Stedelijk College Eindhoven
 Stedelijk College (Zoetermeer), tegenwoordig Beroepscollege Zoetermeer